Комон може да се односи на:

 Комон (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Комон (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Комон (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Комон (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Комон (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Комон (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Комон (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Комон“